El término Mist puede referirse a:

 MIST: Acrónimo del bloque comercial integrado por  México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía.
 Mist: banda originada en Ámsterdam.